Ausguss steht für
 Ausguss, sanitärtechnische Einrichtung
 Ausguss räumliche Nachbildungsmethode, siehe: Schädelausguss
 Tülle, Gefäßausguss (Kannen),  Werkzeug- und Waffenteil 
 Schnaupe, Gefäßausguss (Becher, Laborglas)
Siehe auch
 Ausgießer in der Gastronomie